Nong Ki (în ) este un district (Amphoe) din provincia Buriram, Thailanda, cu o populație de 67.658 de locuitori și o suprafață de 385,0 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 123 de sate (muban).

Amphoe în provincia Buriram